Ломове́чин — река в Долгоруковском и Тербунском районах Липецкой области, правый приток Сновы, впадает в Снову в 35 км выше её устья. Длина — 18 км, площадь водосборного бассейна — 80,6 км².

Описание 
Имя речки — по месту добычи (ломки) камня. На дореволюционных картах и в обиходе у местного населения до нашего времени именуется как «Ломовец».

Исток имеет у села Дуброво Тербунского района. Устье в 2 км западнее деревни Сновская Долгоруковского района.

Питание реки снеговое, дождевое, родниковое. Крупных притоков не имеет, в среднем течении впадают несколько небольших ручьёв. В верхнем и среднем течении крупные запруды — севернее села Дуброво и западнее села Верхний Ломовец. Не судоходна.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от города Задонск до города Лиски, без рек Воронеж (от истока до Воронежского гидроузла) и Тихая Сосна, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010100812107000002099.

Населённые пункты от истока к устью 
 Дуброво
 Верхний Ломовец
 Нижний Ломовец
 Симаковка

Примечания 

Притоки Сновы
Реки Липецкой области
Долгоруковский район
Тербунский район